Polska
 Tuchla – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Laszki
 Tuchla – osada w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Laszki

 Ukraina
 Tuchla – wieś w rejonie skolskim obwodu lwowskiego
 Tuchla – stacja kolejowa